Puebla hace referencia a varios artículos:
 Antiguo sinónimo de pueblo, población.
 Puebla real, villa nueva creada por un monarca en la España medieval.
 Carta Puebla, documento utilizado para la repoblación durante la Reconquista.

Divisiones administrativas en España

Andalucía 
 La Puebla de Cazalla, provincia de Sevilla.
 La Puebla del Río, provincia de Sevilla.
 La Puebla de los Infantes, provincia de Sevilla.
 Puebla de Don Fadrique, provincia de Granada.
 Puebla de Guzmán, provincia de Huelva.
 Puebla de Vícar, provincia de Almería.

Aragón 
 La Puebla de Albortón, provincia de Zaragoza.
 La Puebla de Alfindén, provincia de Zaragoza.
 La Puebla de Castro, provincia de Huesca.
 La Puebla de Fantova, provincia de Huesca.
 La Puebla de Híjar, provincia de Teruel.
 La Puebla del Mon, provincia de Huesca.
 La Puebla de Roda, provincia de Huesca.
 La Puebla de Valverde, provincia de Teruel.

Castilla-La Mancha 
 La Puebla (Ciudad Real), provincia de Ciudad Real.
 La Puebla de Almoradiel, provincia de Toledo.
 La Puebla de Montalbán, provincia de Toledo.
 Puebla de Almenara, provincia de Cuenca.
 Puebla de Beleña, provincia de Guadalajara.
 Puebla de Don Rodrigo, provincia de Ciudad Real.
 Puebla de Valles, provincia de Guadalajara.
 Puebla del Príncipe, provincia de Ciudad Real.
 Puebla del Salvador, provincia de Cuenca.

Castilla y León 
 Ahedo de las Pueblas, localidad del municipio de Merindad de Valdeporres, provincia de Burgos.
 Robredo de las Pueblas, localidad del municipio de Merindad de Valdeporres, provincia de Burgos.
 La Puebla de Arganzón, municipio de la provincia de Burgos.
 Villaquirán de la Puebla, municipio de la provincia de Burgos.
 Puebla de Lillo, municipio de la provincia de León.
 Puebla de San Vicente, localidad del municipio de Alar del Rey, provincia de Palencia.
 La Puebla de Valdavia, municipio de la provincia de Palencia.
 El Barrio de la Puebla, localidad del municipio de La Puebla de Valdavia, provincia de Palencia.
 Puebla de Azaba, municipio de la provincia de Salamanca.
 Puebla de San Medel, municipio de la provincia de Salamanca.
 Puebla de Yeltes, municipio de la provincia de Salamanca.
 Santiago de la Puebla, municipio de la provincia de Salamanca.
 Puebla de Pedraza, municipio de la provincia de Segovia. 
 Puebla de Eca, localidad del municipio de Almaluez, provincia de Soria.
 Puebla de Sanabria, municipio de la provincia de Zamora.

Cataluña 
El topónimo Pobla es el equivalente a Puebla en catalán:
 La Pobla de Carivenys, provincia de Tarragona.
 La Pobla de Claramunt, provincia de Barcelona.
 La Pobla de Ferran, provincia de Tarragona.
 La Pobla de Lillet, provincia de Barcelona.
 Puebla de Montornés, provincia de Tarragona.
 Pobla de Ciérvoles, provincia de Lérida.
 Pobla de Mafumet, provincia de Tarragona.
 Puebla de Masaluca, provincia de Tarragona.
 Puebla de Segur o Pobla de Segur, oficialmente la Pobla de Segur, provincia de Lérida.

Comunidad de Madrid 
 Puebla de la Sierra
 Pueblas de Madrid

Comunidad Valenciana 
 La Puebla de Alcolea, oficialmente La Pobla d'Alcolea, provincia de Castellón.
 Puebla de Arenoso, provincia de Castellón.
 Puebla de Benifasar, oficialmente La Pobla de Benifassà, provincia de Castellón.
 Puebla de Farnals, oficialmente La Pobla de Farnals, provincia de Valencia.
 Puebla de San Miguel, provincia de Valencia.
 Puebla de Vallbona, oficialmente La Pobla de Vallbona, provincia de Valencia.
 Puebla del Duc, oficialmente La Pobla del Duc, provincia de Valencia.
 Puebla Larga, oficialmente La Pobla Llarga, provincia de Valencia.
 Puebla-Tornesa, oficialmente La Pobla Tornesa, provincia de Castellón.

Extremadura 
 Puebla de Alcocer, provincia de Badajoz.
 Puebla de Argeme, provincia de Cáceres.
 Puebla de la Calzada, provincia de Badajoz.
 Puebla de la Reina, provincia de Badajoz.
 Puebla de Obando, provincia de Badajoz. 
 Puebla de Sancho Pérez, provincia de Badajoz. 
 Puebla del Alcollarín, provincia de Badajoz. 
 Puebla del Maestre, provincia de Badajoz.
 Puebla del Prior, provincia de Badajoz.

Galicia 
 Puebla de San Julián, oficialmente A Pobra de San Xiao, provincia de Lugo.
 Puebla de Trives, oficialmente A Pobra de Trives, provincia de Orense.
 Puebla del Brollón, oficialmente A Pobra do Brollón, provincia de Lugo.
 Puebla del Caramiñal, oficialmente A Pobra do Caramiñal, provincia de La Coruña.

Islas Baleares 
 La Puebla, oficialmente Sa Pobla, isla de Mallorca.

Región de Murcia 
 La Puebla
 Puebla de Mula, pedanía de Mula (Murcia)

 Divisiones administrativas en México 
 Estado de Puebla, entidad federativa de México.
 Puebla de Zaragoza (oficialmente "Heroica Puebla de Zaragoza"), cabecera del municipio de Puebla y capital del estado de Puebla.
 Municipio de Puebla, municipio del estado de Puebla.
 Zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala Puebla (estación), de la línea 9 del Metro de Ciudad de México.

 Además 
 Club Puebla, equipo de fútbol de Puebla de Zaragoza.
 Héctor Puebla, exfutbolista chileno.
 La Puebla (desambiguación)